Il doppio del torneo di tennis Maia Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mariano Hood e Sebastián Prieto che hanno battuto in finale Emanuel Couto e Bernardo Mota 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (Campioni)
 Sander Groen /  Javier Sánchez (primo turno)

 Nebojša Đorđević /  Marcos Ondruska (primo turno)
 Eduardo Nicolas-Espin /  German Puentes-Alcaniz (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Maia Challenger 1999